Harmònica, instrument musical
 Harmònic (desambiguació), diversos significats